Matsbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Matsbosjön (Hedemora), sjö i Matsbo, Hedemora kommun, 
Matsbosjön (Norns bruk), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (11,9 ha)
Matsbosjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (43,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn